Перша Ліга Туреччини 1985—1986  — 28-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул всьоме здобув Бешикташ.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

  

Примітки: 
1. Клуб Бурсаспор взяв участь у Кубку володарів кубків 1986—1987 як володар Кубка Туреччини 1985—1986.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1985-1986
Туреччина
Туреччина
1985 у турецькому спорті
1986 у турецькому спорті